Julius von Loewenfeld ist der Name folgender Personen:

* Julius von Loewenfeld (General, 1808) (1808–1880), preußischer General der Infanterie
 Julius von Loewenfeld (General, 1838) (1838–1916), preußischer Generalmajor